Михаил Шостак:
 Шостак, Михаил Александрович (1847—1911) — начальник Кавказского горного управления, горный инженер, действительный статский советник.
 Шостак, Михаил Борисович (род. 1957) — советский и латвийский хоккеист.
 Шостак, Михаил Соломонович (1902—1969) — советский организатор кинопроизводства.